Венден () — місто венедів, сучасна назва Цесіс ().
 Венден () — комуна у Німеччині.
 Венден () — переписна місцевість в окрузі Ла-Пас, штат Аризона, США.